Brahms-Denkmal steht für:

 Brahms-Denkmal (Meiningen)
 Brahms-Denkmal (Wien)